Makar steht für:
 Makar (Nepal), ein Ort im südlichen Nepal
 Makar (Maloelap), Insel im Maloelap-Atoll, Kiribati
 Makar (Literatur), schottischer Barde oder Dichter, im engeren Sinn aus dem 15. und 16. Jahrhundert
 Makar (Rapper) (* 1998), belgischer Rapper

Makar ist der Familienname folgender Personen:
 Cale Makar (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Oksana Makar (1993–2012), ukrainisches Vergewaltigungs- und Mordopfer
 Paul Makar (* 1919) russisch-uruguayischer Fußballspieler, siehe Pawel Makarow